Arbitragem (direito) — forma de solução de conflitos entre indivíduos
 Arbitragem (economia) — operação de compra e venda de valores negociáveis
 Árbitro

Desambiguação